Хімна́сія і Есгрі́ма ( — Гімнастика та Фехтування) — назва кількох футбольних клубів в Аргентині:

 Хімнасія і Есгріма (Буенос-Айрес) з Буенос-Айреса
 Хімнасія і Есгріма (Чівілкой) з Чівілкоя
 Хімнасія і Есгріма (Консепсьйон-дель-Уругвай) з Консепсьйона-дель-Уругвай
 Хімнасія і Есгріма (Хухуй) з Сан-Сальвадора-де-Хухуй
 Хімнасія і Есгріма (Ла-Плата) з Ла-Плати
 Хімнасія і Есгріма (Мендоса) з Мендоси
 Хімнасія і Есгріма (Санта-Фе) з Санта-Фе
 Хімнасія і Есгріма (Танділь) з Танділя
 Хімнасія і Есгріма (Росаріо) з Росаріо
 Хімнасія і Есгріма (Комодоро-Рівадавія) з Комодоро-Рівадавії